Школьный вальс:
 «Школьный вальс» — песня композитора Исаака Дунаевского на стихи Михаила Матусовского, созданная в 1950 году.
 «Школьный вальс» — советский фильм 1978 года режиссёра Павла Любимова.